Добро:
 Добро — нравственное понятие, этическая, религиозная и философская категория.
 До́бро — музыкальный инструмент, резонаторная гитара.
 Добро — название буквы Д в глаголице и старославянской кириллице.
 Добро — материальные ценности, вещи («нажитое добро»).
 Добро — разрешение на запрашиваемое действие, положительный ответ («начальник дал добро»), синоним «хорошо».

См. также 
 Добра
 Dabro